Sentenced — финская англоязычная метал-группа, сменившая с момента основания в 1989 году до момента распада в 2005 несколько различных метал-стилей, однако при этом претерпевшая сравнительно мало изменений в своём составе. Название группы можно перевести с английского как «обречённые», «приговорённые».

История 
Коллектив был основан в городке Оулу (Oulu) гитаристами Миика Тенкула (Miika Tenkula) и Сами Лопакка (Sami Lopakka) и ударником Веса Ранта (Vesa Ranta). Все три этих члена группы оставались в её составе от начала до самого конца. Чуть позже к ним примкнул троюродный брат Миика Тенкула — басист и вокалист Танели Ярва (Taneli Jarva), явившийся также автором «фирменного» логотипа Sentenced, который был пронесён практически через всю историю группы.

Ранние записи Sentenced: демозапись When Death Joins Us… (1990), альбомы Shadows of the Past (1991) и North from Here (1993), а также сингл «The Trooper» (1993) — были исполнены в стиле экстремального дэт-метала. Но музыка Sentenced стала постепенно «облегчаться», и уже в 1995 году были выпущены два диска в стиле мелодический дэт-метал: мини-альбом Love & Death и альбом Amok. После записи этих альбомов группу покинул Танели Ярва. Впоследствии он создал собственную группу The Black League.

Начиная с альбома Down, выпущенного в 1996 году, начинается новая страница в истории группы. В её составе появляется новый вокалист Вилле Лайхиала (Ville Laihiala), обладающий менее агрессивной манерой пения. За неимением басиста, партии баса на этом альбоме были исполнены гитаристами Тенкулой и Лопаккой.

В 1997 году выпускается сборник как ранних, так и недавних песен Sentenced: Story: a Recollection. Диск также включает в себя не издававшуюся композицию «No Tomorrow». Стиль группы продолжает своё «облегчение». Некоторые музыкальные критики «по инерции» продолжают именовать Sentenced дэт-металической группой, но становится очевидным «сдвиг» музыки в сторону готического метала.

В 1998 году выходит альбом Frozen, считающийся одним из лучших и классических работ коллектива. В записи диска уже принимает участие новый басист группы — Сами Куккохови (Sami Kukkohovi).

Развитие стилю, заложенному дисками Down и Frozen, дают альбомы Crimson (2000) и The Cold White Light (2002). В записях 2002 года появляется довольно много клавишных звуков, ранее не свойственных звучанию группы.

В 2005 году издаётся новый альбом группы. Но группа объявляет, что диск будет последним в истории коллектива и после него Sentenced прекращает своё существование навсегда. Альбом получает соответствующее этой ситуации название: The Funeral Album (Похоронный альбом).
 
В этом же году альбом The Funeral Album получил статус золотого, с чем музыканты и были поздравлены во время последнего турне.

Sentenced отправляется в «Похоронное турне» (Funeral Tour) по всему миру. На протяжении всего тура музыканты в начале концерта выносили на сцену гроб и играли вокруг него (а также иногда предлагали поклонникам «послушать следующую песню изнутри гроба»). Этот же гроб был использован в съёмках последнего клипа Sentenced — «Ever-frost».

Заключительный концерт группы состоялся 1 октября 2005 года в клубе Teatria их родного города Оулу. Концерт был обставлен как грандиозное шоу. В нём также принимал участие бывший басист и вокалист группы — Танели Ярва, который исполнил (в качестве вокалиста) 5 песен, в том числе и дэт-металическую «Nothern Lights», напомнив поклонникам о раннем этапе творчества Sentenced.

Концерт был издан в 2006 году на DVD под названием Buried Alive («Погребённый заживо») на Century Media Records. Данный диск включал в себя все клипы, дискографию группы, видеофрагменты, посвящённые её концертной деятельности, интервью с музыкантами, а также последний видеоклип группы и материалы о его съёмке. Данный DVD диск получил в Финляндии статус платинового, что значит, что было продано более двадцати тысяч его копий.

Ключевые роли в творчестве Sentenced (особенно более позднего периода) играют темы страдания, любви и смерти. Исключение составляет, пожалуй, только песня «Routasydan», посвящённая хоккейной команде их родного города (с другой стороны, это песня о любви к хоккею). В музыке используется сравнительно мало клавишных звуков, предпочтение отдаётся мощному гитарному звуку с техничными соло, что положительно выделяет коллектив на фоне других «готических» групп.

Sentenced официально прекратили своё существование после прощального концерта 1 октября 2005 года.

19 февраля 2009 года в возрасте 34 лет ушёл из жизни Миика Тенкула, один из лидеров группы. Официальная причина его смерти — сердечный приступ. Миика Тенкула похоронен на кладбище «Kirkkosaari» в его родном городе Мухос (Финляндия).

Дискография

Альбомы 
 Shadows of the Past (1991)
 North From Here (1993)
 Love & Death (1995)
 Amok (1995)
 Down (1996)
 Frozen (1998)
 Crimson (2000)
 The Cold White Light (2002)
 The Funeral Album (2005)

Также в 2006 году, после распада группы, был выпущен DVD Buried Alive.

Синглы 
 «The Trooper» (1993)
 «Killing Me Killing You» (1999)
 «Ever Frost» (2005)
 «No One There» (2002)
 «Frozen» (Gold Edition Bonus) (1998)

Сборники 
 Story: A ReCollection (1997)
 Manifesto Of Sentenced (2009)

Состав 
 Вилле Лайхиала (Ville Laihiala) — вокал
 Миика Тенкула (Miika Tenkula) — гитара
 Сами Лопакка (Sami Lopakka) — гитара
 Веса Ранта (Vesa Ranta) — барабаны
 Сами Куккохови (Sami Kukkohovi) — бас

Бывшие участники 
 Танели Ярва (Taneli Jarva) — вокал, бас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Готик-метал-группы Финляндии
Дэт-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году